Os bzw. Oś steht für:

 Os (Landschaft), eine glaziale Landschaftsform
 Os (Hordaland), ehemalige Kommune im norwegischen Fylke Hordaland
 Os (Innlandet), Kommune im norwegischen Fylke Innlandet
 Os (Schweden), ein Ort in der schwedischen Gemeinde Värnamo
 Oś, Ortschaft in Polen, siehe Marienfeld (Groß Lassowitz)
 Os (lat.) (Mehrz.: Ossa) in der Medizin für Knochen
 Osobní vlak (Os): Tschechischer Nahverkehrszug, vergleichbar mit Regionalbahn, siehe Liste von Zuggattungen -> Tschechien

Os ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Os (* 1980), norwegischer Biathlet
 Ben van Os (1944–2012), niederländischer Szenenbildner und Bühnenbildner
 George Jacobus Johannes van Os (1782–1861), niederländischen Maler
 Gerardus Antonius Joseph van Os (1911–2006), niederländischer Biochemiker
 Jan van Os (1744–1808), niederländischer Blumenmaler
 Joost van Os (1921–1984), niederländischer Jazzmusiker 
 Maria Margaretha van Os (1779–1862), niederländische Malerin
 Pieter Gerardus van Os (1776–1839), niederländischer Tier- und Landschaftsmaler
 Pieter Frederik van Os (1808–1892), niederländischer Landschafts- und Tiermaler
 Willibrord van Os (1744–1825), altkatholischer Erzbischof von Utrecht

Os steht als Abkürzung für:
 Osmium, chemisches Zeichen des Elements

os steht als Abkürzung für:
 Ossetische Sprache (ISO-639-1-Sprachcode)

Siehe auch:
 OS

Abkürzung